

Carriera
Con la  ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020, tre edizioni dei Campionati mondiali (2014, 2018, 2022) e tre dei Campionati asiatici (2013, 2017, 2021).

Note

Collegamenti esterni